Unižennye i oskorblёnnye (Униженные и оскорблённые) è un film del 1991 diretto da Andrej Ėšpaj.

Trama 
The film tells about two families ravaged by the aristocrat Prince Valkovskij. The film shows the relationship of Nataša Ichmeneva and son of Valkovsky, tells about the fate of the young writer Ivan Petrovič, in love with Nataša, as well as an orphan Nataša.

Note

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici